Ferrier-Umlagerung steht für zwei verschiedene Reaktionen:

 im Typ I die Ferrier-Reaktion
 im Typ II die Ferrier-Carbocyclisierung